

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Blue Lake – città della Contea di Humboldt, California
 Blue Lake – township della Contea di Kalkaska, Michigan 
 Blue Lake – township della Contea di Muskegon, Michigan

Altro 
 Blue Lake – attrazione di Canevaworld